Bird (filme), filme de 1988 dirigido por Clint Eastwood

Ilha Bird, território ultramarino do Reino Unido

Ave, cuja tradução em inglês é Bird

Desambiguação